Уколова — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Уколова, Анна Викторовна (род. 1978) — российская актриса театра и кино.
 Уколова, Виктория Ивановна (род. 1944) — российский историк, профессор МГИМО.
 Уколова, Евгения Николаевна (род. 1989) — российская пляжная волейболистка.
 Уколова, Елизавета (род. 1998) — чешская фигуристка-одиночница, российского происхождения.